Нёви́ль-ле-Дам () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Шаларон. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01272.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км севернее Лиона, в 19 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река . Есть много озёр.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1504 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 964 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 748 были экономически активными, 216 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 748 активных жителей работали 678 человек (366 мужчин и 312 женщин), безработных было 70 (32 мужчины и 38 женщин). Среди 216 неактивных 74 человека были учениками или студентами, 91 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Шевинье (XVIII век). Исторический памятник с 1980 года.
 Замок Шассань (реконструирован в XIX веке).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн